Spielfigur steht für: 
 eine Figur in einem Computer- oder Videospiel, siehe Computerspielfigur
 figürliche Spielsteine in Gesellschafts- und Brettspielen, siehe Spielstein 
 figürliche Spielzeuge (Männchen, Tiere, Roboter und Ähnliches), siehe Spielzeug #Beispiele von Spielzeug und die :Kategorie:Spielfigur
 die Figuren im Puppentheater

Siehe auch: